Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1992 в Барселона показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 257 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 9356 спортисти от 169 страни в периода от 25 юли до 9 август 1992 г. в общо 28 спорта.

Атлети от общо 64 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 105 без отличие. На тази Олимпиада участие взема участие Обединен отбор, който включва 12 страни от разпадналия се вече Съветски съюз. Атлетите от Обединения отбор печелят най-много медали 112, спечелвайки и най-много златни (45) и сребърни (38) отличия на тази Олимпиада. Съединените американски щати са страната с най-много бронзови медали от Барселона 1992 (37). Домакините от Испания завършват с общо 22 медала. Република Южна Африка е допусната да участва за първи път от Летните олимпийски игри от Рим 1960 насам, защото най-сетне е отменила политиката си на апартейд. Това е първото участие на Латвия и Естония от Олимпийските игри 1936, а Литва – от 1928. Хърватия, Босна и Херцеговина и Словения участват за първи път на Олимпиада.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Николай Бухалов (кану каяк) – кану 1000 m.
 Николай Бухалов (кану каяк) – кану 500 m.
 Иван Иванов – вдигане на тежести до 52 kg.

 Сребро
 Цветанка Христова (лека атлетика) – диск
 Даниел Петров (бокс) – кат. до 48 kg.
 Нонка Матова (спортна стрелба) – 50 m от три положения
 Весела Лечева(спортна стрелба) – 10 m пушка
 Николай Пешалов (вдигане на тежести) – кат. до 60 kg.
 Йото Йотов (вдигане на тежести) – кат. до 67,5 kg.
 Валентин Гецов (борба) – свободен стил до 68 kg.

 Бронз
 Йорданка Донкова (лека атлетика) – 100 m с препятсвия
 Свилен Русинов (бокс) – кат. до 91 kg.
 Мартин Маринов и Благовест Стоянов (кану каяк) – двуместно кану 500 m.
 Мария Гроздева (спортна стрелба) – 10 m пистолет
 Стефан Ботев (вдигане на тежести) – кат. до 110 kg.
 Валентин Йорданов (борба) – свободен стил до 52 kg.

Бележки

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 1992